Carvalhos (Minas Gerais) — município brasileiro
 Carvalhos (Vila Nova de Gaia) — localidade portuguesa

Ver também 
 Carvalhas — freguesia e vila do concelho de Barcelos

Desambiguações de topônimos